Джеферсън Дейвис или Джеф Дейвис може да се отнася за:
 Джеферсън Дейвис (1808-1889), американски политик
 Административни единици в САЩ
 Джеферсън Дейвис (окръг), Мисисипи
 Джеферсън Дейвис (енория), Луизиана
 Джеф Дейвис (окръг, Тексас)
 Джеф Дейвис (окръг, Джорджия)